Герман Пауль Август Отто Хенкинг (; 16 июня 1858, Йерксхайм — 22 апреля 1942, Берлин) — немецкий зоолог и цитолог, первооткрыватель X-хромосомы

Биография 
В 1878 поступил в Гёттингенский университет. Учился также в Лейпциге и Фрайбурге. В 1882 году защитил диссертацию о биологии развития клеща Trombidium fuliginosum. В 1886 стал приват-доцентом Гёттингенского университета. С 1892 году перешел на работу в Немецкую рыболовную ассоциацию.

Научные достижения 
Особое значение имело его изучение процесса оплодотворения и самых ранних стадий развития насекомых. Является одним из основателей цитогенетики. Открыл Х-хромосомы в ядрах сперматозоидов клопа-солдатика.

Он предложил метод математической обработки больших массивом статистических данных по рыболовству, который использовался в качестве основы для упорядоченного промысла камбалы в Северном море, который впоследствии получил название «метод Хенкинга». Он запустил программу страхования рыбаков и договорился о предоставлении государственных займов для покупки новых моторных лодок рыбаками.

Публикации 
Около 150 научных публикаций по биологии развития, морскому рыболовству и по биологии и размножения морских животных.

Статьи

Примечания 

Биологи XIX века
Биологи XX века
Цитологи